

Geografia 
 Kempen – città della Germania
 Kempen (oggi Kępno) – città della Polonia
Kempen (chiamata anche Kempenland o Toxandria (antico nome)) è una regione geografica nel nord-est del Belgio e nel sud-est della provincia olandese del Brabante Settentrionale, a sud della linea Eindhoven-Tilburg

Persone 
 Ludwig Van Kempen (1304-1361) – cantore fiammingo
 Michiel van Kempen (1957) – scrittore, storico e critico letterario olandese
 Paul van Kempen (1893-1955) – direttore d'orchestra e violinista olandese

Altro 
 Kempen & Co – banca d'affari olandese